Ganske ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ganske (* 1964), deutscher Radrennfahrer
 Greg Ganske (* 1949), US-amerikanischer Politiker
 Hugo Ganske (1869–1939), deutscher Schriftsteller
 Kurt Ganske (1905–1979), deutscher Buchhändler und Verleger
 Thomas Ganske (* 1947), deutscher Buchhändler und Verleger
 Willy Ganske (1870–1940), deutscher Journalist und Schriftsteller

Ganske steht außerdem für:
 Ganske-Verlagsgruppe, die Holding einer mittelständischen Unternehmensgruppe von Kurt Ganske